Sune Carlsson kan avse:

Sune Carlsson (industriman) född 1941, svensk maskiningenjör och företagsledare
Sune Carlsson (tonsättare) (1892–1966), finländsk organist och tonsättare
Sune Carlsson (seglare) född 1931, seglare och byggare av starbåtar
Sune Carlson (1909–1999), företagsekonom

Se även
Sune Karlsson